De  Trophée Européenne Pentatlon 1968 was de tweede editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Team België sloot deze editie ongeslagen af en veroverde haar eerste titel. Mede verantwoordelijk daarvoor waren Tony Schrauwen, Ludo Dielis en Raymond Ceulemans die al hun partijen winnend afsloten. In totaal verloor Team België slechts 3 partijen van de gespeelde 25. Spanje nam voor het eerst deel en veroverde knap het brons. Nederland A werd tweede.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1968